Чемпіонат Франції 2019—2020 () — 82-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 9 серпня 2019, а повинен був фінішувати 23 травня 2020.

28 квітня 2020 року стало відомо, що сезон 2019 - 2020 в  Лізи 1 і Лізі 2 не будуть завершені через пандемію коронавірусу та заборону спортивних змагань до вересня місяця..

30 квітня повідомили, що рада директорів Професіональної футбольної ліги Франції затвердили підсумки сезону 2019/2020. Чемпіоном був визнаний «Парі Сен-Жермен». У Лізі чемпіонів мають грати ПСЖ, «Марсель», «Ренн», у Лізі Європи — «Лілль», «Реймс» і «Ніцца» (цю класифікацію має підтвердити УЄФА). До Ліги 2 вибули «Тулуза» і «Ам'єн», а їх замінили — «Ланс» і «Лор'ян».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway  

Ліга 1
Франція
Франція
2019 у французькому спорті
2020 у французькому спорті